Chad Starling (né le  à Delisle dans la province de la Saskatchewan) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1997, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Blazers de Kamloops. En 1999, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . En 2000, il passe professionnel avec les Rivermen de Peoria de l'ECHL. Par la suite, il joue également dans la ligue américaine et dans la ligue centrale. Depuis 2006, il joue avec les Cyclones de Cincinnati. Il termine avec un plus/minus de 24, record de la franchise en saison régulière. La saison suivante, il bat son total avec un +48. Il termine troisième avec Jamie Milam de l'élection du meilleur défenseur de la ligue après Peter Metcalf et Darrell Hay. Il remporte la Coupe Kelly avec les Cyclones.

Trophées et honneurs personnels 
ECHL
 2008: Vainqueur du Rbk Hockey Plus Performer Award.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Blazers de Kamloops|| LHOu|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Blazers de Kamloops|| LHOu|| 65|| 4|| 13|| 17|| 101|| 14|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1999-2000|| Blazers de Kamloops|| LHOu|| 51|| 4|| 7|| 11|| 87|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2000-2001|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 51|| 3|| 12|| 15|| 118|| 12|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2001-2002|| Rivermen de Peoria|| ECHL|| 66|| 0|| 10|| 10|| 94|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2002-2003|| Rivermen de Peoria|| ECHL|| 10|| 3|| 4|| 7|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003||IceCats de Worcester || LAH|| 34|| 0|| 1|| 1|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Rayz de Corpus Christi||LCH|| 35|| 4|| 7|| 11|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Rivermen de Peoria||ECHL|| 29|| 1|| 5|| 6|| 35|| 8|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2003-2004|| Aeros de Houston||  LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Rivermen de Peoria|| ECHL|| 49|| 1|| 12|| 13|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Grizzlies de l'Utah|| ECHL|| 72|| 3|| 14|| 17|| 96|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Cyclones de Cincinnati|| ECHL|| 70|| 4|| 15|| 19|| 125|| 10|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2007-2008|| Cyclones de Cincinnati|| ECHL|| 63|| 2|| 20|| 22|| 88|| 21|| 0|| 3|| 3|| 49 
|-
| 2008-2009|| Reign d'Ontario|| ECHL||73 ||2 ||5 ||7 ||93 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
| 2009-2010|| Reign d'Ontario || ECHL||71 ||1 ||11 ||12 ||90 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Reign d'Ontario || ECHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Delisle ||  || 22|| 7|| 22|| 29|| 81|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013 || Bruins de Delisle || SVHL || 20|| 8|| 19|| 27||3 || 7|| 6|| 11|| 17|| 8
|-
| 2013-2014 || Bruins de Delisle || SVHL || 19|| 10|| 21|| 31|| 47|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || Bruins de Delisle || SVHL ||16 ||5 ||14 ||19 ||36 ||5 ||3 ||3 ||6 ||16
|-
| 2015-2016 || Bruins de Delisle || SVHL ||19 ||9 ||28 ||37 ||35 ||8 ||2 ||7 ||9 ||14
|-
| 2016-2017 || Bruins de Delisle || SVHL ||16 ||4 ||13 ||17 ||38 ||8 ||3 ||6 ||9 ||20
|-
| 2017-2018 || Bruins de Delisle || SVHL ||17 ||6 ||14 ||20 ||30 ||6 ||2 ||3 ||5 ||16 
|-
| 2018-2019 || Bruins de Delisle || SVHL ||18 || 6 || 7 || 13 || 40 || 8 || 4 || 4 || 8 || 26  
|-
| 2019-2020 || Bruins de Delisle || SVHL ||8 || 1 || 5 || 6 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 10

Références 

Naissance en septembre 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Rayz de Corpus Christi
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Wolves de Sudbury
Champion de la Coupe Kelly
Défenseur de hockey sur glace